Gminy w USA:
 Rock Lake (ang. Rock Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Rock Lake (ang. Rock Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner